Zofia bezeichnet:

 Zofia, weiblicher Vorname
 Zofia (Film), Stummfilm-Kriegsdrama von Hubert Moest

Siehe auch:

 Sofia (Begriffsklärung)